125. længdegrad kan henvise til:

 125. vestlige længdekreds
 125. østlige længdekreds